Paraphenice är ett släkte av insekter. Paraphenice ingår i familjen Derbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Paraphenice